Koningen der Franken, van West-Francië en Frankrijk:
Lodewijk de Vrome (gestorven in 840), zoon van Karel de Grote, die wordt beschouwd als Lodewijk I
Lodewijk de Stamelaar (gestorven in 879), zoon van Karel de Kale, die wordt beschouwd als Lodewijk II
Lodewijk III van Frankrijk (gestorven in 882)
Lodewijk IV van Frankrijk (gestorven in 954), bijgenaamd Lodewijk van Overzee (Louis d'Outremer)
Lodewijk V van Frankrijk (gestorven in 987), bijgenaamd Lodewijk de Doeniet (Louis le Fainéant)
Lodewijk VI van Frankrijk (gestorven in 1137), bijgenaamd Lodewijk de Dikke (Louis le Gros)
Lodewijk VII van Frankrijk (gestorven in 1180), bijgenaamd Lodewijk de Jongere (Louis le Jeune)
Lodewijk VIII van Frankrijk (gestorven in 1226), bijgenaamd Lodewijk de Leeuw (Louis le Lion)
Lodewijk IX van Frankrijk (gestorven in 1270), bijgenaamd Lodewijk de Heilige (Saint-Louis)
Lodewijk X van Frankrijk (gestorven in 1316), bijgenaamd Lodewijk de Woelzieke van de Twister (Louis le Hutin)
Lodewijk XI van Frankrijk (gestorven in 1483), bijgenaamd Lodewijk de Voorzichtige (Louis le Prudent), later ook "de Sluwe" (le Rusé) van "de universele Spin" (l'universelle aragne)
Lodewijk XII van Frankrijk (gestorven in 1515)
Lodewijk XIII van Frankrijk (gestorven in 1643), bijgenaamd Lodewijk de Rechtvaardige (Louis le Juste)
Lodewijk XIV van Frankrijk (gestorven in 1715), bijgenaamd de Zonnekoning (le Roi-Soleil) en Lodewijk de Grote (Louis le Grand)
Lodewijk XV van Frankrijk (gestorven in 1774), bijgenaamd Lodewijk de Geliefde (Louis le Bien-Aimé)
Lodewijk XVI van Frankrijk (geëxecuteerd in 1793)
Lodewijk XVII van Frankrijk (gestorven in 1795), gestorven in de gevangenis, nooit als koning gezalfd
Lodewijk XVIII van Frankrijk (gestorven in 1824), 
Lodewijk XIX van Frankrijk (gestorven in 1844), Lodewijk Anton van Bourbon, hertog van Angoulême, nominaal voor minder dan een uur lang koning
Zonen van Franse koning, die geen koning werden:
 Lodewijk van Frankrijk (1244-1260), oudste zoon van Lodewijk IX van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1263-1276), oudste zoon van Filips III van Frankrijk
 Lodewijk van Évreux (1276–1319), graaf van Évreux, zesde zoon van Filips III van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1324–1324), tweede zoon van Karel IV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1329–1329), tweede zoon van Filips VI van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1330–1330), derde zoon van Filips VI van Frankrijk
 Lodewijk I van Napels (1339–1384), tweede zoon van Jan II van Frankrijk
 Lodewijk I van Orléans (1372-1407), hertog van Orléans, tweede zoon van Karel V van Frankrijk
 Lodewijk van Guyenne (1397-1415), dauphin van Frankrijk en hertog van Guyenne, derde zoon van Karel VI van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1458–1460), oudste zoon van Lodewijk XI van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1549–1550), hertog van Orléans, tweede zoon van Hendrik II van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1661-1711), de grote dauphin, oudste zoon van Lodewijk XIV van Frankrijk
 Lodewijk Frans van Frankrijk (1672–1672), hertog van Anjou, derde zoon van Lodewijk XIV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1682-1712), de kleine dauphin, hertog van Bourgondië, kleinzoon van Lodewijk XIV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1704–1705), hertog van Bretagne, achterkleinzoon van Lodewijk XIV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1707-1712), dauphin, hertog van Bretagne, achterkleinzoon van Lodewijk XIV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1729-1765), dauphin, zoon van Lodewijk XV van Frankrijk
 Lodewijk van Frankrijk (1751-1761), hertog van Bourgondië, kleinzoon van Lodewijk XV van Frankrijk
 Lodewijk Jozef van Frankrijk (1781–1789), oudere zoon van Lodewijk XVI van Frankrijk
 Louis Alphonse de Bourbon (geboren 1974), bijgenaamd Lodewijk de Bourbon; huidige legitimistische troonpretendent